Die Fotbollsallsvenskan 2003 war die 79. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Sie begann am 5. April und endete am 26. Oktober 2003.

Der Double-Sieger des Vorjahres Djurgårdens IF errang den zehnten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Seit dem 10. Spieltag verteidigte das Team die Tabellenführung und gewann am Saisonende mit sieben Punkten Vorsprung den Lennart-Johansson-Pokal.

Am Tabellenende zeichnete sich für GIF Sundsvall, Östers IF und Enköpings SK schon früh der Abstiegskampf ab. Die drei Klubs erbeuteten auch in der Rückrunde jeweils nur eine einstellige Punktzahl. GIF Sundsvall konnte sich am letzten Spieltag durch den 2:1-Sieg über Halmstads BK noch auf den Relegationsplatz retten und blieb letztendlich erstklassig. Die beiden Aufsteiger mussten jedoch wieder zurück in die Superettan.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Drittplatzierte der Superettan spielte in der Relegation gegen den Drittletzten der Allsvenskan. Wegen der zwei geschossenen Auswärtstore in den Relegationsspielen gelang GIF Sundsvall der Klassenerhalt. Die Spiele fanden am 30. Oktober und 2. November 2003 statt.

|}

Torschützenliste 
Malmö FF reichte es mit 22 Toren von Niklas Skoog „nur“ zum dritten Platz

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003